Just 4 Fun — норвезький гурт з початку 1990-х років.

Кар'єра 
Членами були Маріанна Антонсен, Ян Грот, Ейрікур Хаукссон та Ханне Крог. Крог представляла Норвегію на Євробаченні 1971 року  і досягла 17-ї позиції, через 14 років вона виграла в групі Bobbysocks!. Ейрікур Хаукссон брав участь у 1986 році для Ісландії в складі тріо ICY , а потім знову для Ісландії в 2007 році як сольний виконавець. 

Гурт прославився після декількох концертів. Вони представляли Норвегію на Євробаченні 1991 року з піснею «Mrs. Томпсон». Вони були першими і до тих пір єдиними норвезькими виконавцями, які не був обрані через Гран-прі Мелоді . Норвезьке телебачення було впевнене у високому рейтингу з цим колективом, але це виявилося помилковим, оскільки гурт фінішував на 17 місці.

Грот, колишній провідний вокаліст гурту, помер від раку 27 серпня 2014 року у віці 68 років.

Примітки

Посилання 

Учасники Євробачення 1991
Представники Норвегії на Євробаченні
Норвезькі музичні гурти